Belgiardino ima više značenja:
 Belgiardino, Lodi
 Belgiardino, Treviso